Giscó (en llatí Gisco, en grec antic Γίσκων) va ser el pare d'Asdrubal que va ser general a Hispània juntament amb Asdrubal Barca i Magó Barca (fills d'Amílcar Barca), segons diuen Titus Livi i Polibi.

Aquest Giscó podria ser el mateix que el general Giscó, comandant de la guarnició de Lilibeu cap al final de la Primera Guerra Púnica. Titus Livi parla d'un Amílcar que va ser governador de Malta al començament de la Segona Guerra Púnica, i l'anomena fill de Giscó, que podria ser aquest mateix personatge.

Referències 

Militars cartaginesos